Скайсити Стампид () — это хоккейная команда Новозеландской хоккейной лиги, базирующаяся в Куинстауне, Новая Зеландия. Команда была основана в 2005 году как Саутерн Стампид ().

Достижения 

 Чемпион Новозеландской хоккейной лиги 2005, 2006, 2015, 2016 и 2017 годов.
 Вице-чемпион Новозеландской хоккейной лиги 2009, 2011, 2012 и 2018 годов.

Внешние ссылки 

Хоккейные клубы, основанные в 2005 году
Спорт в Куинстауне (Новая Зеландия)
Хоккейные клубы Новой Зеландии